Hiesgen ist der Familienname von

 Carl Paul Hiesgen (1893–nach 1963), deutscher Autor  
 Hermann Hiesgen (1912–1978), deutscher Schauspieler

Siehe auch
 Hisgen